Iverfik bezeichnet:
 Iverfik (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Iverfik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland